Мать-Армения может означать:
 Мать Армения (Майр Айастан) — национальная персонификация Армении.
 Мать Армения (Майр Айастан) — монумент в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Гюмри.
 Мать Армения (Майр Айастан) — монумент в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Ереване.